Ранчо де лос Рамирез има више значења:

 Ранчо де лос Рамирез, Ел Мирадор (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де лос Рамирез (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику